High puede hacer referencia a:
High, canción de The Cure.
High, canción de Lighthouse Family.
High, canción de James Blunt.